Balesari (Bansari), plaats in het bestuurlijke gebied Temanggung in de provincie Midden-Java, Indonesië
 Balesari (Ngajum), plaats in het bestuurlijke gebied Malang in de provincie Oost-Java, Indonesië
 Balesari (Windusari), plaats in het bestuurlijke gebied Magelang in de provincie Midden-Java, Indonesië